Громов, Александр Петрович:
 Громов, Александр Петрович (1913—1987) — слесарь Уфимского моторостроительного завода. Герой Социалистического Труда.
 Громов, Александр Петрович (1924—2010) — советский судмедэксперт, член-корреспондент РАМН.